Фур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 50 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 678,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр